Wollitz ist der Nachname von mehreren Personen:

 Claus-Dieter Wollitz (* 1965), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Eduard Wollitz (1928–2022), deutscher Opernsänger (Bass)
 Michael Wollitz (* 1961), deutscher Fußballspieler